Список людей, состояние которых превышает 1 млрд долл. на февраль 2004 года по версии журнала Forbes (The World’s Richest People 2004).

Трое самых богатых людей

Полный список миллиардеров

См. также 
 Миллиардеры 2004 по странам

Примечания 
 Согласно «Veckans Affärer», Ингвар Кампрад являлся в 2004 году самым богатым человеком. Однако это заявление опровергнуто IKEA Corp., которая отметила, что Кампрад больше не владеет компанией, и она не должна быть включена в его личное состояние.
 Сэм Уолтон (en), будь он жив, был бы самым богатым в мире, в 2 раза богаче Билла Гейтса.

Ссылки 
 The World's Richest People 2004.

Списки самых богатых людей мира
Миллиардеры